Záložník má více významů:
 Záložník (fotbal) – označení pro fotbalový post, záložníci nejčastěji operují ve středu hřiště
 Záložník (vojsko) – voják v záloze

Externí odkazy